Hithadhoo kan verwijzen naar:

 Hithadhoo (Laamu-atol), een eiland van het Laamu-atol, Maldiven
 Hithadhoo (Seenu-atol), een eiland van het Seenu-atol, Maldiven

Let op: Er zijn ook eilanden met de naam Hithaadhoo